Bolton steht für:
 Bolton (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Baron Bolton, Titel der Lords Bolton in der Peerage of Great Britain
 Bolton Group, italienischer Lebensmittel- und Konsumgüterkonzern
 Bolton Wanderers, Fußballverein der englischen EFL League Two
 Bolton v Stone, Entscheidung des House of Lords zum englischen tort law im Bereich der Fahrlässigkeit von 1951

Bolton ist der Name folgender

Orte 

– in Großbritannien:
 Bolton (Cumbria) in England
 Bolton (Greater Manchester) in North West England
 Bolton (East Riding of Yorkshire) in England
 Bolton (Northumberland) in England
 Bolton (West Yorkshire) in Bradford, England
 Bolton (East Lothian) in Schottland
 Metropolitan Borough of Bolton

– in den Vereinigten Staaten:
 Bolton (Connecticut), im Tolland County
 Bolton (Georgia), im Fulton County
 Bolton (Illinois), im Stephenson County
 Bolton (Iowa), im Mahaska County
 Bolton (Kansas), im Montgomery County
 Bolton (Charles County, Maryland)
 Bolton (Queen Anne’s County, Maryland)
 Bolton (Massachusetts), im Worcester County
 Bolton (Michigan), im Alpena County
 Bolton (Mississippi), im Hinds County
 Bolton (Missouri), im Harrison County
 Bolton (New York), im Warren County
 Bolton (North Carolina), im Columbus County
 Bolton (Ohio), im Stark County
 Bolton (Oregon), im Clackamas County
 Bolton (Tennessee), im Shelby County
 Bolton (Vermont), im Chittenden County
 Bolton (Virginia), im Russell County
 Bolton Estates, im Greene County, Tennessee
 Bolton Landing, im Warren County, New York
 Bolton Township

– in Kanada:
 Bolton (Ontario) in Kanada

geografischer Objekte:
 Bolton Castle, Burg in North Yorkshire, England
 Bolton Hill Creek, Fließgewässer im Lane County, Oregon
 Bolton Pond Brook, Fließgewässer im Tolland County, Connecticut
 Bolton Run, Fließgewässer im Darke County, Ohio
 Bolton Notch Pond, See im Tolland County, Connecticut
 Bolton Mine, Mine im Grant County, New Mexico
 Bolton Creek Oil Field, Ölfeld im Natrona County, Wyoming
 Bolton-Gletscher
 Bolton Lake

im NRHP gelistete Objekte:
 Bolton Center Historic District, in Bolton, Massachusetts, ID-Nr. 97001296
 Bolton Green Historic District, in Bolton, Connecticut, ID-Nr. 01000357
 Bolton Hall, in Tujunga, Kalifornien, ID-Nr. 71000159
 Bolton High School, in Alexandria, Louisiana, ID-Nr. 84001349
 Bolton Hill Historic District, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 71001031
 Bolton Priory, in Pelham Manor, New York, ID-Nr. 74001320
 Chester and Frances Bolton House, in Lyndhurst, Ohio, ID-Nr. 84002911
 Dr. W. T. Bolton House, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 80004491
 James Wade Bolton House, in Alexandria, Louisiana, ID-Nr. 79001085
 Lewis and Elizabeth Bolton House, in Jefferson City, Missouri, ID-Nr. 99001017
 Bolton-Outlar House, in Wharton, Texas, ID-Nr. 93000108

Siehe auch:
 Boulton